Гиза́н:

 Гизан — река во Франции.
 Гизан, Анри — главнокомандующий вооружёнными силами Швейцарии в годы Второй мировой войны.
 (1960) Гизан — астероид главного пояса, который был открыт 25 октября 1973 года.